Rama:
 Rama — бренд, принадлежащий компании Unilever, под которым продаются спреды.
 Rama — компьютерная игра в жанре квест, разработанная и выпущенная компанией Sierra Entertainment. См. также